Большая Утка — название рек в России:

 Большая Утка — река в Пермском крае, приток Усьвы.
 Большая Утка — река в Томской области, верхнее течение реки Утка, притока Кети.